Майорчик — кличка Мейера Зайдера
 Майорчик — фамилия
 Майорчик, Варвара Евстафьевна (1916 — 1986) — советский учёный-нейрофизиолог и электрофизиолог, одна из основоположников метода клинической электроэнцефалографии.